Mignon (französisch für "niedlich", "hübsch") steht für:
 Mignon (Fluss), ein linker Nebenfluss der Sèvre Niortaise in Frankreich
 eine Schriftgröße, siehe Kolonel
 Mignon (Batterie), Baugrößenbezeichnung bei Batterien und Akkumulatoren
 Mignon (Gerhart Hauptmann), Erzählung von Gerhart Hauptmann
 Mignon (Figur), Figur aus Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre
 Mignon (Gedicht), Gedicht aus Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre
 Mignon (Geschichte), Bezeichnung der Favoriten französischer Könige, insbesondere Heinrichs III.
 Mignon (Oper), Oper von Ambroise Thomas
 Mignon (Schreibmaschine), ein Schreibmaschinenmodell von AEG
 Welte-Mignon, Markenname eines Reproduktionsklaviers
 Mignon-Ei, Nougat-Spezialität der Firma Fazer aus Finnland
 Filet Mignon, vorderes Ende vom Filet, siehe Filet (Fleisch)
 Praga Mignon, Pkw-Modell

Personen, Familienname:
 Abraham Mignon (1640–1679), deutsch-niederländischer Maler

 Herman Mignon (* 1951), belgischer Leichtathlet
 Jean-Claude Mignon (* 1950), französischer Politiker
 Maurice Mignon (1882–1962), französischer Romanist und Italianist

Personen, Vorname:
 Mignon Pretorius (* 1987), südafrikanische Schachspielerin
 Mignon Remé (* 1966), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Minion
 Mignone